Buijs en Buys zijn van oorsprong Nederlandse achternamen.

Kunsten
 Cornelis Buijs (1757-1831), Nederlands multi-instrumentalist
 Cornelis Bernardus Buijs (1808-1872), Nederlands kunstschilder
 Jan Buijs (architect) (1889-1961), Nederlands architect
 Jan Buijs (musicus), Spruitje (1937-2010), Nederlands palingsoundpioneer, talentontdekker, filmer en dansschoolhouder
 Jan Buijs (muziekmanager), Tuf (1940-1985), Nederlands muziekmanager
 Hedda Buijs (1943), Nederlands kunstenaar
 Jaap Buijs (muziekmanager) (1946-2015), Nederlands muziekmanager
 Aloys Buijs (1977), Nederlands muziekmanager

Politiek
 Jaap Buijs (verzetsstrijder) (1882-1960)
 Andries Buijs (1925-2014), Nederlandse burgemeester 
 Jan Achttienribbe-Buijs (1943), Nederlands politica voor de PvdA
 Siem Buijs (1944), Nederlands politicus voor het CDA
 Ernest Buijs (1955), Belgisch politicus
 Wobine Buijs-Glaudemans (1960), Nederlands politicus
 Mark Buijs (1968), Nederlands burgemeester

Sport
 Theo Buijs (1945), Nederlands profvoetballer
 Teun Buijs (1960), Nederlands volleybaltrainer
 Annemieke Buijs (1964), Nederlandse taekwondoka
 Danny Buijs (1982), Nederlands profvoetballer en voetbaltrainer
 Jordy Buijs (1988), Nederlands profvoetballer
 Anne Buijs (1991), Nederlandse volleybalster

Overig
 Theodorus Willem Johannes Buijs (1842-1904), Nederlands generaal
 Biem Buijs (1981), Nederlands journalist

Kunsten
 Cornelis Buys I (ca. 1480-1523), Nederlands kunstschilder
 Cornelis Buys II (ca. 1500-1545), Nederlands kunstschilder
 Jacobus Buys (1724-1801), Nederlands schilder
 Bob Buys (1912-1970), Nederlands kunstschilder
 Pieter Buys (1923-2018), Nederlands tuin- en landschapsarchitect
 Antoon Buys (1926-2014), Vlaams kunstschilder en dichter
 Brandts Buys, Nederlandse familie van voornamelijk musici

Politiek
 Paulus Buys (1531-1594), Hollands raadspensionaris en politicus
 Willem Buys (1661-1749), Nederlands politicus en ambtenaar
 Willem Berend Buys (1752-1832), patriottistisch staatsman en Agent (minister) van Buitenlandse Zaken
 Joannes Theodorus Buys (1826-1893), Nederlands jurist, hoogleraar en staatsraad

Wetenschap
 Christophorus Buys Ballot (1817-1890), Nederlands wetenschapper
 Wet van Buys Ballot uit de meteorologie
 Buys Ballotmedaille
 Buys Ballot College

Sport
 Kimberly Buys (1989), Belgisch zwemster

Overig
 Elisabeth Buys, plantagehoudster
 Stijn Buys, zestiende-eeuws stichteres van het Nijmeegse Burgerweeshuis
 Gijsbert Karel William Ferdinand de Vaynes van Brakell Buys (1877-1929), Nederlands militair en bankier
 Gouden Buys, een Enkhuizer VOC-schip uit 1693
 Buys zoen, voorheen bekend als negerzoen

Fictief
 Henry Buys, "Opa Buys" uit de tv-serie Oppassen
 Simone Bol-Buys, dochter van Henry Buys uit dezelfde serie

Zie ook 
 Buysse (doorverwijspagina)